GPP est un sigle qui peut désigner :
 Guerre populaire prolongée, une stratégie communiste révolutionnaire élaborée par Mao Zedong qui a inspiré divers organisations en Inde, aux Philippines, en Turquie-Kurdistan du Nord ;au Pérou ou encore au Népal ;
 Groupement paritaire de prévoyance ;
  ;
 Grand Pôle patriotique, un parti politique vénézuélien.

Voir aussi 
 3GPP ou 3rd Generation Partnership Project